Gandy kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Gandy (Florida)
Gandy (Nebraska)